Lo Rat Penat, associació cultural de València
 Llei de Responsabilitats Polítiques, llei espanyola que estengué la repressió franquista a la postguerra
 Lliga per al Partit Revolucionari (del seu nom en anglès League for the Revolutionary Party), organització trotskista dels Estats Units
 President de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Respublikos Prezidentė), cap d'estat de Lituània
 Proteïna relacionada amb el receptor de lipoproteïna (del seu nom en anglès Lipoprotein Receptor-related Protein), família de proteïnes